Паюзі () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Йиґевамаа.
 Паюзі () — село в Естонії, у волості Паюзі повіту Йиґевамаа.